Иван Малов:
 Малов, Иван Акимович (1915—1997) — Герой Советского Союза.
 Малов, Иван Степанович (1920—1997) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Малов, Иван Фёдорович (1907—1943) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.